Payangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Payangan, distrikt, Provinsi Bali, 
 Desa Payangan, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar